Cameron Crowe (ur. 1957) – amerykański pisarz i reżyser filmowy
 David M. Crowe – amerykański historyk
 Martin Crowe (1923–2011) – australijski lekkoatleta, młociarz
 Russell Crowe (ur. 1964) – australijski aktor
 William Crowe (1925–2007) – amerykański admirał